Серге́й Кра́вченко:
 Кравченко, Сергей Александрович (род. 1949) — учёный-социолог, лауреат премии имени М. М. Ковалевского.
 Кравченко, Сергей Дмитриевич (род. 1956) — советский футболист и украинский тренер.
 
 Кравченко, Сергей Сергеевич (род. 1983) — украинский футболист.
 Кравченко, Сергей Трофимович (1925—1956) — Герой Советского Союза.